Ел Хобо има више значења:

 Ел Хобо (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Хобо (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хобо (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хобо (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хобо (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хобо (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хобо (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хобо (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хобо (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хобо (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Хобо (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Хобо (Пантепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Хобо (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Хобо (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Хобо (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Хобо (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Хобо (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Хобо, Пунта Брава (Карденас), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Хобо (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Хобо (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Хобо (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Хобо (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хобо (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хобо, Хобо Вијехо (Комапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хобо (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хобо (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хобо (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хобо (Игнасио де ла Љаве), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хобо (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хобо, Серо Алто (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хобо, Ринкон Бонито (Исматлавакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хобо (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хобо (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хобо (Омеалка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хобо (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хобо, Алто дел Хобо (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хобо (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хобо (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хобо (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хобо (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хобо (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хобо (Тлапакојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хобо (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хобо (Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику